Il singolare del torneo di tennis Challenger Isla de Gran Canaria 2008, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Tejmuraz Gabašvili che ha battuto in finale Pablo Andújar 6–4, 4–6, 6–1.

Teste di serie 

 Peter Luczak (secondo turno)
 Iván Navarro (quarti di finale)
 Rik De Voest (primo turno)
 Daniel Gimeno Traver (semifinali)

 Tejmuraz Gabašvili (Campione)
 Pablo Andújar (finale)
 Simon Stadler (semifinali)
 Marc López (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Isla de Gran Canaria 2008